Charron (Charente-Maritime)
 Charron (Creuse)
 Pierre Charron